Silverpilen eller silverpil kan syfta på 

 Silverpil – en variant av trädet vitpil
 Silverpilen (motorcykel) – en Husqvarna-modell
 Silverpilen (soptåg) – ett godståg mellan Stockholm och soptippen i Lövsta
 Silverpilen –  ett prototyptåg i Stockholm,, se C5 (tunnelbanevagn)
 Silverpilen (tecknad serie) – en flamländsk västernserie skapad av belgaren Frank Sels
 Silverpilen (båt) – ett passagerarfartyg
 Silverpilarna – smeknamn för tyska racerbilar